ORP Wicher ist der Name zweier polnischer Zerstörer. ORP (Okręt Rzeczypospolitej Polskiej – Kriegsschiff der Republik Polen) ist der Namenspräfix polnischer Schiffe und Wicher bedeutet Starkwind.

Schiffe mit dem Namen ORP Wicher 

 ORP Wicher (1930) war ein in Frankreich gebauter polnischer Zerstörer, der zu Beginn des Zweiten Weltkrieges bei Hel versenkt wurde
 ORP Wicher (1958) war ein Zerstörer der sowjetischen Skoryy-Klasse, der der polnischen Marine zwischen 1958 und 1974 diente

Siehe auch 
 Polnische Marine
 Zerstörer

Schiffsname der polnischen Marine